Escarigo (Figueira de Castelo Rodrigo), een plaats in de Portugese gemeente Figueira de Castelo Rodrigo
 Escarigo (Fundão), een plaats in de Portugese gemeente Fundão